Кайтасово () — село в Сербии, в общине Бела-Црква, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 287 жителей (по переписи населения 1991 года — 350 жителей).

Кайтасово впервые упоминается в 1690 году, затем у села за его долгую историю часто менялось название. Расположено село в континентальной части Делиблатской-Пешчары (Делиблатские пески, ) на аллювиальных отложениях реки . Через Кайтасово проходит автодорога (далее через сёла Гребенац, Дупляя, Ясеново и др.) соединяющая автодорогу Ковин — Бела-Црква и автотрассу  проходящую через Вршац.

В селе есть множество источников, самый известный из них Чиклованов источник.

Демография 
В селе Кайтасово, по переписи 2002 года проживали 225 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,5 лет (38,3 года у мужчин и 40,9 года у женщин). В селе есть 89 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,22.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины